Almota ist der Name von:
 Almota Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Washington
 Almota (Washington), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Washington

Siehe auch:
 Little Almota Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Washington